Austria:
 St. Gotthard im Mühlkreis – gmina w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Urfahr-Umgebung

Zobacz też:
 Gotthard
 Sankt Gotthard
 św. Gotard